Drujba este numele a mai multor localități:

 Drujba - sat din raionul Ungheni - Republica Moldova;
 Drujba - orășel din regiunea Cernăți - Ucraina